

Astronomia 
7852 Itsukushima  – asteroide della fascia principale

Geografia 
Itsukushima o Miyajima – isola del Giappone

Navi 
Itsukushima  – incrociatore protetto varato nel 1888 che prese parte alla prima guerra sino-giapponese
 Itsukushima  – posamine che prese parte alla seconda guerra mondiale
 Itsukushima-maru – nave rifornimento ausiliaria

Altro 
Santuario di Itsukushima  – santuario shintoista